Brandt nebo Brant může znamenat:

příjmení
 Bill Brandt (1904–1983), britský novinářský fotograf
 Friedrich Brandt (1823–1891), německý umělecký fotograf
 Johann Friedrich von Brandt (1802–1879), německý přírodovědec
 Julian Brandt (* 1996), německý reprezentační fotbalista
 Karl Brandt (1904–1948), osobní lékař Adolfa Hitlera
 Marianne Brandtová (1893–1983), německá designérka, fotografka, malířka, a sochařka
 Nick Brandt (* 1964), anglický fotograf
 Sebastian Brant (Brandt; 1457–1521), německý humanista a satirik.
 Willy Brandt (1913–1992), německý politik, spolkový kancléř

jiný význam
 Brant, osada městyse Senomaty, okres Rakovník
 Brandtova vyhlídka v Ústí  nad Labem
 Clarence Brant, hrdina románu F. Bret Harta
 Netopýr Brandtův 
 První vláda Willyho Brandta (1969–1972)
 Druhá vláda Willyho Brandta (1972–1974)